

Sigle 

 Samoa Standard Time – fuso orario UTC-11
 Sic semper tyrannis – locuzione latina
 Sindrome da shock tossico
 Sotto sistema di terra –  parte del sistema di controllo della marcia del treno
 Spitzer Space Telescope – telescopio spaziale Spitzer
 SuperSonic Transport – aereo da trasporto supersonico
 Swedish Solar Telescope – Telescopio solare dell'Osservatorio del Roque de los Muchachos

Codici 

 SST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Teresita (Argentina)
 sst – codice ISO 639-3 della lingua sinasina

Musica 

 SST Records – etichetta discografica statunitense
 S.S.T. – traccia dell'album Fatal Attraction di Adam Bomb del 1985
 S.S.T. – singolo di Prince del 2005

Sport 
Steady State Training  – il classico allenamento aerobico a frequenza cardiaca e andamento costante

Altro 

 Cagiva SST – motocicletta della Cagiva